Robert Downey Sr. (1936–2021) amerikai filmrendező, színész
 Robert Downey Jr. (1965) amerikai színész, filmproducer, énekes